Il Genazzano rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Frosinone e Roma.
Per fregiarsi della DOC deve contenere almeno l'85% del vitigno ciliegiolo e un massimo del 15% di altri vitigni a bacca rossa coltivabili nella Regione Lazio.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensità
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato.
sapore: vivace, fresco, talvolta amabile.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Roma  (1993/94)  162,33  
Roma  (1994/95)  209,56  
Roma  (1995/96)  62,73

Vini DOC della provincia di Frosinone
Vini DOC della città metropolitana di Roma Capitale
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese